La Commune en chantant est le titre de :
 La Commune en chantant, un livre de Georges Coulonges écrit en  ;
 La Commune en chantant, un spectacle créé à l'occasion de l'anniversaire des 100 ans de la Commune de Paris ;
 La Commune en chantant, un disque 33 tours sorti en 1971.